Хрещатицкий — фамилия.

Известные носители:
 Хрещатицкий, Александр Павлович (1809—1888) — генерал, участник Крымской войны.
 Хрещатицкий, Борис Ростиславович (1881—1940) — донской казак, генерал-лейтенант в Русской армии, участник гражданской войны, атаман Дальневосточного Украинского войска Зелёного Клина. 
 Хрещатицкий, Павел Степанович (ум. 1864) — генерал-лейтенант, походный атаман Донских казачьих полков Отдельного Кавказского корпуса.
 Хрещатицкий, Ростислав Александрович (1841—1906) — генерал от кавалерии, командующий войсками Приамурского военного округа.